Kamasutra o Kama sutra puede referirse a:

Literatura
 Kama sutra, antiguo texto hindú que trata sobre el comportamiento sexual del hombre.

Historieta
Kamasutra (manga) de temática hentai, yuri y yaoi o de aventuras.

Cine
 Kama sutra (película), de Mira Nair.